Erik Nyman kan avse:

 Erik Nyman, svensk botanist
 Erik Nyman, svensk jurist